Liste Swadesh de 207 mots en français et en espéranto.

Présentation

Liste

Voir aussi

Bibliographie 
 Les langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris 1995 -

Articles connexes 
 Espéranto

Liens externes 
  Dictionnaire multilingue
  Wiktionnaire : Liste Swadesh
  Vikivortaro (Wiktionnaire espéranto)

espéranto
Langue espéranto